HMAS Huon je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Huon (D50)
 HMAS Huon (M82)

Glej tudi 
 HMAS Huon (pomorska baza)

Huon